Пе́дро Рами́рес:
 Рамирес, Педро Антонио (род. 1992) — венесуэльский футболист.
 Рамирес, Педро Пабло (1884—1962) — аргентинский военный, президент Аргентины